Revolutions per Minute другий студійний альбом американської групи Rise Against, який був випущений 8 квітня 2003 року.

Треклист 
 Black Masks & Gasoline - 2:59
 Heaven Knows - 3:23
 Dead Ringer - 1:31
 Halfway There - 3:41
 Like the Angel - 2:46
 Voices Off Camera - 2:17
 Blood-Red, White & Blue - 3:38
 Broken English - 3:25
 Last Chance Blueprint - 2:14
 To the Core - 1:33
 Torches - 3:41
 Amber Changing - 3:39
 Any Way You Want It - 2:57

Джерела 
 Revolutions per Minute  Allmusic

Альбоми Rise Against
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2003